Toponímia:
 Lisboa, ciutat capital de Portugal
 Àrea Metropolitana de Lisboa o Grande Lisboa, territori que comprèn 18 municipis de Portugal centrada en la capital portuguesa
 Cascades Lisboa, cascades prop de l'escarpat God's Window, Mpumalanga, Sud-àfrica
 Districte de Lisboa, districte portuguès inclòs completament a la província tradicional d'Estremadura 
 Emirat o Taifa de Lisboa, estat de curta durada que es va crear al voltant d'aquesta ciutat 
 Gran Lisboa, regió estadística portuguesa, part de la Regió de Lisboa (antiga regió de Lisboa e Val do Tejo) i del Districte de Lisboa 
 Metro de Lisboa, xarxa de ferrocarril metropolità a la ciutat portuguesa de Lisboa 
 Patriarcat de Lisboa, seu metropolitana de l'Església catòlica
 Regió de Lisboa, regió administrativa de l'estat portuguès, que comprèn aproximadament la meitat sud del Districte de Lisboa i la meitat nord del Districte de Setúbal
 Esdeveniments:
 Agenda, Procés o Estratègia de Lisboa, pla de desenvolupament de la Unió Europea 
 Campionat de Lisboa de futbol, campionats predecessors del campionat de Portugal. S'inicià l'any 1907 i involucrà equips de la ciutat
 Festival de Cinema Gai i Lèsbic de Lisboa o Queer Lisboa és un dels fòrums de cinema i vídeo més importants d'Europa sobre el dret internacional
 Setge de Lisboa (1147), episodi de la Segona Croada a la península Ibèrica, acabant amb la conquesta d'aquesta ciutat als moros per les forces d'Alfons I amb l'ajut dels croats 
 Terratrèmol de Lisboa de 1755
 Tractat de Lisboa, diversos acords
 Miscel·lània:
 Lisboa (pel·lícula), pel·lícula argentina dirigida per Antonio Hernández sobre el guió en col·laboració amb Enrique Brasó 
 Adriana Lisboa (Rio de Janeiro, 1970), narradora, poeta i contista brasilera 
 Euronext Lisboa, borsa de valors de Lisboa, pertanyent al grup Euronext